Andrea Bonomi, filosofo italiano
 Andrea Bonomi, calciatore italiano
 Andrea Bonomi, imprenditore italiano